Кугарчино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кугарчино — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Кугарчино — село в Рыбно-Слободском районе Татарстана.